Andrei Rusnac – calciatore moldavo, centrocampista
 Gheorghe Rusnac – storico e politologo della Moldavia, ex ambasciatore in Italia
 Maxim Rusnac – ex ciclista moldavo
 Veaceslav Rusnac – allenatore di calcio ed ex calciatore moldavo con cittadinanza kazaka, difensore